Рейс 296 может иметь следующие значения:
 Рейс 296 Air France
 Рейс 296 Sterling Airways